Fiorello är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Federigo Fiorillo (1755–1823), tysk violinist, violast och komponist
 Johann Dominik Fiorillo (1748–1821), tysk konsthistoriker
 Mario Fiorillo (* 1962), italienisk vattenpolospelare och tränare
 Vincenzo Fiorillo (född 1990), italiensk fotbollsmålvakt

Italienska efternamn